
Termin -{MSH}- ima više značenja.

 Melanotropin
 Mikotiol, tiol nađen kod aktinobakterija.
 Proopiomelanokortin, intermedijarni peptid kortikotropina